Mount Stewart kan syfta på följande platser:

Antarktis
 Mount Stewart, Antarktis

Kanada 

 Mount Stewart (ort), Prince Edward Island, 
 Mount Stewart, Alberta, berg,

Robotskapade Kanadaförgreningar